Ел Посито има више значења:

 Ел Посито (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Посито (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Посито (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Посито (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Посито, Ел Посито де ла Вирхен (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Посито (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Посито (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Посито (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Посито (Сан Франсиско Лачиголо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Посито (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Посито (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Посито (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Посито (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Посито (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Посито, Ла Каскахера (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Посито (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Посито (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Посито (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Посито (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Посито (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Посито (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Посито, Оребалма (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Посито (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Посито (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Посито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Посито, Дос Ломитас (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Посито (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Посито (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Посито (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику